Ким Ён Чжу (; ) — северокорейский политик, младший брат Ким Ир Сена, дядя Ким Чен Ира.

Биография 
Учился в МГУ.

В 1950-е годы возглавлял кампанию по ужесточению политического режима в КНДР. В середине 1960-х годов рассматривался в качестве возможного главы государства. Летом 1975 года, будучи секретарём ЦК, членом Политбюро и вице-премьером Административного Совета, неожиданно перестал упоминаться в государственных СМИ. В начале 1990-х годов опять появился в высшем руководстве страны. В 2009 году на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 12-го созыва избран почётным заместителем председателя Президиума ВНС КНДР.

Умер в начале декабря 2021 года: 15 декабря появились сообщения, что днём ранее Ким Чен Ын направил венки и выразил соболезнования в связи со смертью Ким Ён Чжу, о точной дате которой информации нет.

Награды 
Указом Президиума Верховного народного собрания от 9 февраля 2012 года был награждён вместе с другими официальными лицами Орденом Ким Чен Ира.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте world.kbs.co.kr 

Кимы (правящая семья КНДР)
Выпускники юридического факультета МГУ
Депутаты Верховного народного собрания КНДР
Вице-президенты КНДР
Долгожители КНДР
Умершие в 2021 году
Столетние долгожители